Линьсян — китайский топоним:
 Линьсян (Линьцан) (临翔) — район городского подчинения городского округа Линьцан провинции Юньнань
 Линьсян (Юэян) (临湘) — городской уезд городского округа Юэян провинции Хунань